A Associação dos Emirados Árabes Unidos de Hóquei no Gelo é o órgão que dirige e controla o hóquei no gelo dos Emirados Árabes Unidos, comandando as competições nacionais e a seleção nacional.

Emirados Árabes Unidos
Organizações esportivas dos Emirados Árabes Unidos